

Patronyme 

 Gioacchino Martorana (1736-1779), peintre italien ;
 Mirko Manuele Martorana (1994-), dit Rkomi, rappeur italien.

Architecture 
 Église de la Martorana.

Autres 
 Frutta di Martorana, pâtisserie sicilienne.

Patronyme italien